Australian Open 2008 byl 96. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 14. až 27. ledna. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích poprvé s nově položeným tvrdým povrchem Plexicushion. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli Švýcar Roger Federer, jenž v semifinále nestačil na Srba Novaka Djokoviće a Američanka Serena Williamsová, která ve čtvrtfinále podlehla Srbce Jeleně Jankovićové.

Do grandslamu nastoupilo 97 hráčů z první světové stovky žebříčku ATP a 98 hráček z elitní stovky na žebříčku WTA, což představovalo nejsilněji obsazený ročník v historii Australian Open.

Ve čtvrtek 17. ledna 2008 padl historický rekord v návštěvnosti tenisových turnajů. Do Melbourne Parku toho dne zavítalo 62 885 platících diváků. Nejvyšší jednodenní návštěvnost do té doby držel US Open 2007, když 1. září do Národního tenisového centra Billie Jean Kingové přišlo 61 083 tenisových fanoušků. Celková návštěvnost Australian Open 2008 činila 605 735 diváků

Dospělí

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Finále juniorských soutěží

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Australian Open – oficiální stránky

 
Tenis v Austrálii v roce 2008